

Geografia

Leuth – uno dei 5 Stadtteil in cui è divisa la città di Nettetal.

Leuth – villaggio della Gheldria.